

Sigle 
 Balance of System – misura di perdita di energia di impianti fotovoltaici
 Basic oxygen steelmaking – processo LD
 Bulbo oculare sinistro

Codici 
 BOS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Generale Logan di Boston (Stati Uniti d'America)
 bos – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua bosniaca

Persone
Henk Bos – calciatore olandese
Jan Bos – ex pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
Kimberley Bos – skeletonista e bobbista olandese
Theo Bos – allenatore di calcio e calciatore olandese
Theo Bos – ciclista su strada e pistard olandese
Willemijn Bos – hockeista su prato olandese
Wouter Bos – politico olandese

Zoologia 
 Bos – genere appartenente alla famiglia Bovidae